Владимир Бутов:
 Бутов, Владимир Вадимович (род. 1944) — советский футболист, тренер.
 Бутов, Владимир Иванович (1934—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Бутов, Владимир Яковлевич (род. 1958) — губернатор Ненецкого автономного округа.